

Села:
 Попівці — Вінницька область, Барський район
 Попівці — Львівська область, Золочівський район
 Попівці — Тернопільська область, Заліщицький район
 Попівці — Тернопільська область, Кременецький район
 Попівці — Хмельницька область, Волочиський район
 Попівці — Хмельницька область, Летичівський район
 Попівці — Хмельницька область, Старокостянтинівський район

Села:
 Попівці — Мінська область, Вілейський район
 Попівці — Мінська область, Логойський район
 Попівці — Мінська область, Слуцький район

Див. також 
 Попівка
 Попівщина (старообрядництво)